

Geografia 
 Moresnet o Alt Moresnet, un antic municipi de Bèlgica, ara fusionat amb Plombières
 Moresnet-Chapelle, un nucli de Plombières
 Moresnet Neutral o Neutral Moresnet, una antic micro-estat europeu (1815-1919), des de 1919 el municipi belga de Kelmis
 Neu-Moresnet o Preußisch Moresnet, un antic municipi, fusionat el 1975 amb Kelmis